Faustina ist ein weiblicher Vorname. Wichtige Namensträger sind:
 Faustina die Ältere, die Ehefrau des römischen Kaisers Antoninus Pius
 Faustina die Jüngere, die Ehefrau des römischen Kaisers Mark Aurel
 Annia Galeria Aurelia Faustina, eine Tochter der jüngeren Faustina
 Annia Faustina, die dritte Ehefrau des römischen Kaisers Elagabal
 die dritte Ehefrau des römischen Kaisers Constantius II., siehe Faustina (Frau Constantius’ II.)
 eine italienische Klostergründerin († 580)
 die polnische Mystikerin Maria Faustyna Kowalska
 Faustina Bordoni (1697–1781), italienische Sängerin (Mezzosopran), Ehefrau von Johann Adolph Hasse

Faustina bezeichnet
 einen polnischen Film über Maria Faustina Kowalska, siehe Faustina (Film)
 eine Gattung der Schnirkelschnecken; siehe Faustina (Gattung)
 die Marmorplastik eines weiblichen Porträtkopfs im Museum von Apollonia in Libyen, die 1973 in Österreich vom Universalmuseum Joanneum erworben und 2021 nach Libyen zurückgeschenkt worden ist

Siehe auch:
 Faustine